Chambord puede referirse a:

 Castillo de Chambord, un castillo francés construido en el siglo XVI.
 Chambord (Loir y Cher), la comuna francesa donde está ubicado el castillo.
 Chambord (Eure), una comuna en el departamento de Eure, en Francia.
 Chambord Liqueur Royale de France, un licor con sabor a frambuesa.
 Chambord (Quebec), en Canadá.
 Chambord (meteorito), meteorito encontrado en Canadá.